— японский астроном и первооткрыватель астероидов. Совместно с другими японскими астрономами им было открыто в общей сложности 12 астероидов.

См. также 
 Рэйки Кусида
 Цутому Хиоки
 Ёсиаки Банно

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Японии
Первооткрыватели астероидов